WAV steht für:
 RIFF WAVE, ein Containerformat für Audiodaten
 Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (Partei), eine deutsche Partei (1945 bis 1953)

WAV